Carabanchel (district) - district in Madrid
 Carabanchel Alto (metrostation) - metrostation in bovenstaand district